Колін Ренфрю (* 1937) — британський археолог, відомий своїми розробками методу радіовуглецевого датування, працями з археогенетики та зусиллями щодо захисту археологічних пам'яток від мародерства.
 Чарльз Байрон Ренфрю (1928—2017) — 18-й заступник генерального прокурора США (1980—1981).

Ренфрю — місто в центрі Шотландії, область Ренфрюшир.

Ренфрю — графство у провінції Онтаріо.
 Ренфрю — місто на південному сході провінції Онтаріо.
 Ренфрю — станція Millennium Line Метро-Ванкувер.
 Порт-Ренфрю — невключена територія на заході округу Кепітел у Британській Колумбії.

Ренфрю — невключена територія в Пенн Тауншип округу Батлер штату Пенсильванія.

 Барон Ренфрю — історичний титул володарів Шотландії — старших синів короля, спадкоємців Шотландського престолу.